Ста́тс-секрета́рь — наименование должности некоторых  в Правительстве Канады в 1993—2003 и 2007—2008 годах, которые не входили в Кабинет министров Канады.

Не следует путать с существовавшей в 1909—1995 годах должностью статс-секретаря по иностранным делам (государственного секретаря по иностранным делам, ), который соответствовал обычному министру иностранных дел, но в 1993 году она была упразднена, а вместо неё была создана должность министра иностранных дел ().

Также не следует путать с существовавшей в 1867—1996 годах должностью  (государственного секретаря по делам Канады, ), который был министром Кабинета, и с существовавшей в 1867—1873 годах должность  (), который также был министром Кабинета и отвечал за связи федерального правительства с правительствами провинций Канады.

История 
Эта должность была впервые учреждена премьер-министром Канады Жаном Кретьеном в 1993 году с целью уменьшить число членов Кабинета не сокращая число министерств. Ставший в 2003 году премьер-министром Канады Пол Мартин упразднил этот пост, заменив его должностью государственного министра и расширив полномочия . 4 января 2007 года преемник Мартина на посту премьер-министра Стивен Харпер возобновил использование должности статс-секретарей в Кабинете министров, но уже в октябре 2008 года вернулся к прежней системе.

Полномочия 
Статс-секретари являлись членами министерств и членами Тайного совета Королевы для Канады. Как и государственные министры, статс-секретари назначались в помощь Кабинету министров, но в отличие от первых не являются его членами. Например статс-секретари по делам воспитания и молодёжи являлся помощником . В этом есть отличие от Великобритании, где младшие министры как правило, отчитываются перед стоящими выше них главными статс-секретарями Её Величества, ответственными за решение тех или иных вопросов ().

Статс-секретари

Статс-секретари Агентства по благоустройству Атлантической Канады 
Должность статс-секретаря Агентства по благоустройству Атлантической Канады была создана в 1997 году. Должность статс-секретаря Агентства по благоустройству Атлантической Канады была упразднена в 2000 году.

В разное время должность занимали:

Статс-секретари Агентства экономического развития Канады для регионов Квебека 
Должность статс-секретаря Агентства экономического развития Канады для регионов Квебека была создана в 1996 году. Должность статс-секретаря Агентства экономического развития Канады для регионов Квебека была упразднена в 2003 году.

В разное время должность занимали:

Статс-секретари по делам Азиатско-Тихоокеанского региона 
Должность статс-секретаря по делам Азиатско-Тихоокеанского региона была создана в 1993 году. Он являлся помощником статс-секретаря по делам Канады по вопросам связанным со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Должность статс-секретаря по делам Азиатско-Тихоокеанского региона была упразднена в 2003 году.

В разное время должность занимали:

Статс-секретари по делам ветеранов 
Должность статс-секретаря по делам ветеранов была создана в 1993 году. Должность статс-секретаря по делам ветеранов была упразднена в 1997 году.

Должность занимал:

Статс-секретари по делам детей и молодёжи 
Должность статс-секретаря по делам воспитания и молодёжи была создана в 1993 году. В 1997 году переименована в статс-секретаря по делам детей и молодёжи. Должность статс-секретаря по делам детей и молодёжи была упразднена в 2003 году.

Должность занимал:

Статс-секретари по делам диверсификации экономики Западной Канады 
Должность статс-секретаря по делам диверсификации экономики Западной Канады была создана в 1993 году. Он являлся помощником . Должность статс-секретаря по делам диверсификации экономики Западной Канады была упразднена в 2003 году.

В разное время должность занимали:

Статс-секретари по делам Латинской Америки и Африки 
Должность статс-секретаря по делам Латинской Америки и Африки была создана в 1993 году. Он являлся помощником министра иностранных дел Канады по вопросам, связанным с Латинской Америкой и Африкой. Должность статс-секретаря по делам Латинской Америки и Африки была упразднена в 2003 году.

В разное время должность занимали:

Статс-секретарь по делам международных финансовых институтов 
Должность статс-секретаря по делам международных финансовых институтов была создана в 1993 году. Должность статс-секретаря по делам международных финансовых институтов была упразднена в 2003 году.

В разное время должность занимали:

Статс-секретари по делам мультикультурализма и статуса женщин 
Должность статс-секретаря по делам мультикультурализма и статуса женщин была создана в 1993 году. Должность статс-секретаря по делам по делам мультикультурализма и статуса женщин была упразднена в 2003 году.

В разное время должность занимали:

Статс-секретари по делам науки, исследований и развития 
Должность статс-секретаря по делам науки, исследований и развития была создана в 1993 году. Он являлся помощником  по вопросам связанным с промышленностью Канады. Должность статс-секретаря по делам Латинской Америки и Африки была упразднена в 2003 году.

В разное время должность занимали:

Статс-секретари по делам национальных парков 
Должность статс-секретаря по делам национальных парков была создана в апреле 2003 году. Занимался вопросами национальных парков Канады. Должность статс-секретаря по делам национальных парков была упразднена в декабре 2003 года.

Должность занимал:

Статс-секретари по делам отдельных государственных корпораций 
Должность статс-секретаря по делам отдельных государственных корпораций была создана в апреле 2003 году. Он отвечал за деятельность отдельных . Должность статс-секретаря по делам отдельных государственных корпораций была упразднена в декабре 2003 года.

Должность занимал:

Статс-секретари по делам Парламента 
Должность статс-секретаря по делам Парламента была создана в 1993 году. Должность статс-секретаря по делам Парламента была упразднена в 1994 году.

Должность занимал:

Статс-секретари по делам развития сельских районов 
Должность статс-секретаря по делам национальных парков была создана в 1999 году. Должность статс-секретаря по делам национальных парков была упразднена в декабре 2003 года.

Должность занимал:

Статс-секретари по делам сельского хозяйства и продовольствия, рыболовства и океанов 
Должность статс-секретаря по делам сельского хозяйства и продовольствия, рыболовства и океанов была создана в 1994 году. Должность статс-секретаря по делам сельского хозяйства и продовольствия, рыболовства и океанов была упразднена в 1999 году.

В разное время должность занимал:

Статс-секретари федеральной экономической инициативы развития Северного Онтарио 
Должность статс-секретаря федеральной экономической инициативы развития Северного Онтарио была создана в 1999 году и упразднена в декабре 2003 года.

Должность занимал:

Статс-секретари по делам физической деятельности и спорта 
Должность была создана в 1999 году как статс-секретарь по делам любительского спорта. В июне 2003 года должность переименована в статс-секретаря по делам физической деятельности и спорта. Должность статс-секретаря по делам по делам физической деятельности и спорта была упразднена в декабре 2003 года.

В разное время должность занимал:

Статс-секретари по делам франкофонов 
Должность статс-секретаря по делам франкофонов была создана в 1999 году. Должность статс-секретаря по делам франкофонов была упразднена в 2002 году.

Должность занимал:

Статс-секретари по делам Центральной и Восточной Европы и Ближнему Востоку 
Должность статс-секретаря по делам Центральной и Восточной Европы и Ближнему Востоку была создана в 2002 году. Должность статс-секретаря по делам Центральной и Восточной Европы и Ближнему Востоку была упразднена в 2003 году.

Должность занимал:

Примечания 

Политика Канады
Правительство Канады